Уесо де Пуерко има више значења:

 Уесо де Пуерко (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Уесо де Пуерко, Колонија Кинтин Арауз (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику